Bugnon ist der Familienname folgender Personen:

 André Bugnon (* 1947), Schweizer Politiker (SVP)
 Candela Bugnon (* 1997), argentinische Tennisspielerin
 Fabienne Bugnon (* 1959), Schweizer Politikerin (Grüne)